Název Lopušná má více významů:

část obce
 Lopušná (Lopušné Pažite) – část obce Lopušné Pažite na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto

vodní tok
 Lopušná (přítok Mlynice) – pravostranný přítok Mlynice na Slovensku v okrese Poprad
 Lopušná (přítok Revúce) – levostranný přítok Revúce na Slovensku v okrese Ružomberok
 Lopušná (přítok Teplice) – levostranný přítok Teplice na Slovensku v okrese Turčianske Teplice

hora
 Lopušná (Javorníky) (913 m) – hora v Javorníkách